Le nom Roy Disney peut faire référence à :
 Roy Oliver Disney (1893-1971), un frère de Walt Disney ;
 Roy Edward Disney (1930-2009), le fils du précédent et neveu de Walt Disney ;
 Roy Patrick Disney (1957), fils du précédent et petit-neveu de Walt Disney.

Voir aussi 
 
 Famille Disney